Concerto (ital. für ‚Konzert‘) steht für:
 Instrumentalkonzert, musikalisches Werk
 Concerto (Album), Live-Album von Angelo Branduardi
 Concerto (Film), Film über Branduardis Konzert-Tournee von Luisa Zappa-Branduardi
 Concerto (Zeitschrift), Fachmagazin für Alte Musik 
 Honda Concerto, Kompaktklasse-Wagen, 1989–1996

Siehe auch:
 Concerti, Monatsmagazin für Konzertbesucher